Ружица може да се отнася за:

 Ружица, село в община Руен, област Бургас
 Ружица, село в Област Шумен;
 Ружица, село в Област Ямбол;
 Ружица, средновековна управителка на Канина и Валона;
 Ружица, средновековна църква в Белградската крепост;
 Ружица, списание издавано от Петко Славейков.